Serapio Baqueiro, puede referirse a:

 Serapio Baqueiro Preve (1838 - 1900), político y escritor de Yucatán, México.
 Serapio Baqueiro Barrera (1865 - 1940), periodista y escritor de Yucatán, México.